

Astronomia
 7179 Gassendi – asteroide della fascia principale
 Gassendi – grande cratere lunare intitolato all'astronomo e matematico francese Pierre Gassendi, situato vicino al bordo settentrionale del Mare Humorum

Personaggi 
 Pierre Gassendi – sacerdote, filosofo, teologo, matematico, astronomo e astrologo francese del XVII secolo
 Jean Jacques Basilien Gassendi (1748-1828) – generale e senatore francese durante i periodi rivoluzionario e napoleonico